|}

Als Hannoversche Westbahn wird die Strecke von Löhne über Rheine nach Emden bezeichnet, mit der die Königlich Hannöverschen Staatseisenbahnen Mitte des 19. Jahrhunderts den Westen des Königreiches Hannover erschlossen.

Heute wird der Abschnitt Löhne–Rheine von DB Netz als Strecke 2992 Löhne (Westf) Pbf–Rheine geführt und der Abschnitt Rheine–Emden als Teil der Strecke 2931 Hamm (Westf) Pbf–Emden Rbf.

Verlauf und Bau der Strecke 
Die westliche Erschließung des Königreiches Hannover durch die Eisenbahn begann 1847 mit der Bahnstrecke Hannover–Minden. Dort schloss sich die Stammstrecke der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft über Hamm nach Köln an.

Die Hannoversche Westbahn zweigt am Bahnhof Löhne von der Bahnstrecke Minden–Hamm ab und verläuft im Tal von Else und Hase südlich des Wiehengebirges über Bünde und Melle nach Osnabrück. Da das nächste Teilstück von Osnabrück über Ibbenbüren nach Rheine auf westfälischem Gebiet liegt, wurde es vom preußischen Staat gebaut und danach an die Königlich Hannöverschen Staatseisenbahnen verpachtet. Von Rheine aus folgt die Strecke dann der Ems in nördlicher Richtung und verläuft über Salzbergen, Lingen (Ems), Meppen und Papenburg nach Emden.

Die Strecke wurde in den Jahren 1854 bis 1856 schrittweise in Betrieb genommen. Zuerst wurde am 24. November 1854 der Abschnitt Emden–Papenburg fertiggestellt. Er befand sich zunächst in einer Insellage, da er noch an keine andere Bahnstrecke angeschlossen war. Mit der Inbetriebnahme des Abschnitts Löhne–Osnabrück am 21. November 1855 wurde an dessen vorläufigem Ende der Hannöversche Bahnhof eröffnet.

Der Abschnitt Papenburg–Lingen folgte am 2. Mai 1856, und am 23. Juni 1856 wurde schließlich das Reststück Osnabrück–Lingen in Betrieb genommen. Gleich mit dem Bau der Strecke wurden auch die zentralen Werkstätten für die Gesamtstrecke in Lingen eingerichtet.

Rheine entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem Eisenbahnknotenpunkt. Schon am 27. Juni 1856 wurde die Bahnstrecke Rheine–Münster eröffnet, weitere Strecken siehe Bahnhof Rheine. 1865 wurde durch die Bahnstrecke Almelo–Salzbergen eine Verbindung zum niederländischen Streckennetz geschaffen.

Übergang an Preußen 
Nach dem Deutschen Krieg wurde das Königreich Hannover durch Preußen annektiert. Die Hannöversche Staatsbahn wurde preußisches Eigentum und am 15. Dezember 1866 in vollem Umfang einer königlichen Direktion mit Sitz in Hannover unterstellt. Der Wechsel der Zuständigkeit an die „Königliche Direction der Westfälischen Eisenbahn“ wurde am 1. Mai 1867 beschlossen.

Der Streckenabschnitt zwischen Emden und Rheine (bzw. je nach Lesart bis Salzbergen) wurde dann später ausgegliedert und  am 1. Januar 1868 von der Königlich-Westfälischen Eisenbahn-Gesellschaft übernommen.

Die Hannoversche Westbahn wird seitdem nicht mehr als eine Einheit betrachtet. Zur weiteren Geschichte siehe die Artikel Bahnstrecke Löhne–Rheine und Emslandstrecke.

Literatur 
 Bundesbahndirektion Hannover (Hrsg.): 1843–1983. 140 Jahre Eisenbahndirektion Hannover. Hannover o. J. (1983).

Einzelnachweise 

Geschichte (Ostfriesland)
Geschichte Emdens
Verkehr (Ostfriesland)
Verkehrsbauwerk in Emden
Bahnstrecke in Niedersachsen
Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen
Verkehr (Emsland)
Bauwerk im Tecklenburger Land
Königlich Hannöversche Staatseisenbahnen
Emsländische Geschichte
Verkehr (Tecklenburger Land)